Кяхта — топоним. Может означать:

 Кяхта — город, административный центр Кяхтинского района Бурятии.
 Кяхта — село в Шигонском районе Самарской области.
 Кяхта — город в Турции.
  — река, правый приток Евфрата.